Miejscowości w USA:
 La Follette – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Campbell
 La Follette – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett

Gminy w USA:
 La Follette (ang. La Follette Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett